Доррегарай () — испанская фамилия:
 Касерес Доррегарай, Андрес Авелино (1831—1923) — президент республики Перу (1886—1890 и 1894—1895)
 Доррегарай-и-Домингера, Антонио (1820—1882) — испанский генерал, карлист